Сухраварди — фамилия. Известные носители:

 Шихабуддин Абу Хафс Умар ибн Абдуллах ас-Сухраварди (1145—1234) — суфий, основатель тариката Сухравардия.
 Шихабуддин Абуль-Футух Яхья ибн Хабаш Сухраварди (1155—1191) — персидский суфий, шейх уль-Ишрак.
 Сухраварди, Хасан Шахид (1890—1965) — пакистанский поэт и историк, педагог, дипломат.
 Сухраварди, Хусейн Шахид (1892—1963) — пакистанский политик.